Rothschild (geslacht)
 zie ook stamvader Mayer Amschel Rothschild
Rothschild (Wisconsin)
Charles Rothschild, (1877-1923), entomoloog
Lionel Walter Rothschild, (1868-1937), Brits bankier, politicus, bioloog en zoöloog